Vlecht (bindtechniek), een bundel van draad of ander materiaal, bestaande uit drie of meer strengen die in elkaar gevlochten zijn
 Vlechtwerk (verkeer), een ongelijkvloerse kruising van meerdere in dezelfde richting georiënteerde rijbanen van een autosnelweg